Елена Алексеевна Белоконь (родилась  года в селе Корытня, Монастирищенского района Черкасской области) — украинская певица, артистка хора песенно-танцевального ансамбля «Полтава» Полтавской областной филармонии, заслуженная артистка Украины.

Личная жизнь 
До 1983 года проживала с родителями в селе Корытня, Монастирищенского района Черкасской области. После этого семья переехала в село Исковцы, Лубенского района Полтавской области.

В 1986 году вступила в Исковскую школу. В 1988 году семья переезжает в Гребёнковский район, село Ульяновку (сейчас с. Почаевка).

После окончания школы, Елена училась при студии хора имени Веревки, дальше пошла работать в песенно-танцевальный ансамбль «Полтава», Полтавской областной филармонии.

В 2008 закончила Межрегиональную академию управления персоналом по специальности   — политолог.

В 2008 родила дочь Лесю.

14 сентября 2009 Указом Президента Украины Белоконь Елене Алексеевне присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Украины». 15 сентября в Национальном дворце искусств «Украина» на заключительном этапе Фестиваля искусств «Слава рода Полтавского» получила нагрудный знак и удостоверение.

Творчество 
Начинала петь дуэтом с мамой. После выступления на сцене дворца «Украина» на фольклорном празднике творческий дуэт заняла III место.

Учась в школе, была победительницей среди солистов-вокалистов на районных и областных смотрах и конкурсах. Заняла первое место в конкурсе «Таланты твои, Украина».

В 1997 году в числе лучших вокалистов песенно-танцевального ансамбля «Полтава» гастролировала в Варшаве, Раве Русской, Февизано.

В марте 2008 года в Полтавском музыкально-драматическом театре имени Н. В. Гоголя состоялся первый творческий вечер «От сердца к сердцу», лейтмотивом которого стали слова: «Взяла песни я с маминого сердца, теперь их людям раздаю».

2010 снимаются два её музыкальные клипы: «Две матери», «Самое родное». Артистка участвует в 3-м фестивале украинской и польской культур — «Приятин-Fest».

В репертуаре имеет, в частности, песни об Украине, родной дом, маму и папу, человеческое добро и искренность, калину, любви.

Альбомы 
 «От сердца к сердцу»   — 20 песен (2012)
 «Музыка любви»   — 17 песен (2014)
 «Озаренная любовью»   — 19 песен (2016)
 «Делайте добро» — 18 песен (2019)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 https://www.youtube.com/channel/UCYBXAQhjSe5vW--Ts7ZeqRg 

Родившиеся в Монастырищенском районе
Заслуженные артисты Украины